Kronthaler ist der Familienname folgender Personen:

 Ludwig Kronthaler (* 1957), Generalsekretär der Max-Planck-Gesellschaft
 Markus Kronthaler (1967–2006), österreichischer Bergsteiger
 Michaela Sohn-Kronthaler (* 1969), österreichische evangelische Kirchenhistorikerin
 Niklas Kronthaler (* 1994), österreichischer Volleyballspieler
 Otto Kronthaler (* 1957), deutscher Musiker
 Stephan Kronthaler (* 1993), deutscher Eishockeyspieler
 Theresa Kronthaler (* 1979), deutsche Opernsängerin (Mezzosopran)
 Thomas Kronthaler (* 1967), deutscher Regisseur

Siehe auch:

 Kronthaler Weiher
 Kronthal (Begriffsklärung)
 Kronentaler